San Alberto, forma castelhana de "Santo Alberto", pode significar:

 San Alberto (Paraguai), distrito do Departamento de Alto Paraná
 San Alberto (departamento), departamento da província de Córdova (Argentina)
 San Alberto, cidade colombiana

Desambiguação
Desambiguações de topônimos